Béatrix ou Beatrix (sans accent) est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Béatrix ou Beatrix est un prénom féminin latin, qui veut dire « bienheureuse », « plein de beauté » et dont la forme française contemporaine est Béatrice.

Béatrix ou Beatrix peut être aussi un patronyme.

Saintes ou bienheureuses chrétiennes 
 Béatrix de Rome († vers 303 ou 304), ou Béatrice ou Viatrix, avec ses frères Faustin et Simplice, ainsi que Rufus, tous martyrs à Rome sous Dioclétien ; honorée le 29 juillet.
 Béatrix d'Ornacieux, ou Béatrice d'Ornacieux dauphinoise, est bienheureuse ; elle est la fondatrice de la chartreuse d'Eymeux en 1290.

Personnalités portant ce prénom 
Béatrix est le prénom de plusieurs princesses :
 Béatrix de France (938-1003)
 Béatrix de Bretagne (1295-1384)
 Béatrix de Gâvre, épouse de Guy IX de Laval, comte de Laval
 Béatrix de Savoie, épouse de Raymond IV Béranger, comte de Provence
 Béatrix de Savoie, épouse de Manfred III de Salluces, puis de Manfred de Sicile.
 Beatrix (née en 1938), reine des Pays-Bas de 1980 à 2013.

Art et culture 
 Béatrix, est le titre d’un roman publié par Honoré de Balzac en 1839, l’histoire de Calyste de Guenic, un jeune Breton qui découvre l’amour avec Félicité des Touches, une femme qui achèvera sa vie dans un couvent après avoir hésité devant un dernier amour
 Beatrix Kiddo, l'héroïne de Kill Bill
 Beatrix Potter (1866-1943) est un auteur et une illustratrice anglaise célèbre pour son livre Pierre Lapin.

Sports 
 Jean-Guillaume Béatrix, biathlète français né en 1988

Sciences 
 (83) Béatrix est un astéroïde découvert en 1865 ;
 Beatrix est un simulateur d'orgue sur ordinateur.

Toponyme 
 Mine de Beatrix est l'une des plus grandes mines d'or du monde, située en Afrique du Sud.

Voir aussi 
Trixie

Références 

Homonymie de prénom